Szuzuki Rjóhei, japán labdarúgó
 Szuzuki Rjóhei, japán színművész